Movimento della Sinistra Rivoluzionaria può riferirsi:

 Movimento della Sinistra Rivoluzionaria (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) – partito politico boliviano
 Movimento della Sinistra Rivoluzionaria (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) – partito politico cileno, attivo a dal 1965 fino agli anni ottanta
 Movimento della Sinistra Rivoluzionaria (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) – partito politico peruviano
 Movimento della Sinistra Rivoluzionaria (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) – partito politico venezuelano